Berseth bezeichnet:

 Berseth (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie

Siehe auch:

 Berset